Лобария сетчатая ()  вид лишайников рода 
семейства .

Описание 
Листоватый лишайник. Таллом листоватый, розетковидный, широколопастный, до 25 см шириной. Верхняя поверхность желтовато-оливкового до темно-бурого цвета; нижняя  густовойлочная, гладкая, желтоватая. Лопасти слабо разветвленные, дольчато-вырезанные, на концах округлые. Изидии дольчатые, цилиндрической формы. Апотеции леканоровые, с коричневым диском шириной 2—4 мм, образуются редко. Размножение вегетативное и спорами.

Фикобионт  цианобоктерия Носток.

Обитает в хвойно-широколиственных и пихтово-еловых лесах, кедровом стланике, в валежнике, на замшелых скалах.

Ареал 
В России встречается на Урале, Дальнем Востоке, Сибири. Вне России обитает 
в Юго-Восточной и Восточной Азии, Австралия и Океании, Западной Африке и Мадагаскар, на западном побережье Северной Америке.

Охранный статус 
Редкий вид. Занесена в Красные книги России и ряда субъектов Российской Федерации. Растёт на территории ряда особо охраняемых природных территорий России. Вымирает в связи с теплолюбивостью и потребности к определённой влажности воздуха.

Примечания

Ссылки 

 

Лишайники
Леканоромицеты